Niñas mal puede referirse a:

 Niñas mal (película), película mexicana producida por Columbia Pictures de México.
 Niñas mal (canción), el tercer sencillo del álbum Nikki Clan, de la banda mexicana de pop rock del mismo nombre.
 Niñas mal (telenovela), telenovela realizada por Teleset y producida por Sony Pictures Television para MTV Latinoamérica.